It Just Gets Worse è il sesto album in studio del gruppo musicale statunitense Anal Cunt, pubblicato nel 1999.

Tracce

Formazione
Seth Putnam – voce
Josh Martin – chitarra
Nate Linehan – batteria, cori (39)
R2-D2 - basso
Choke – cori (1-3, 5, 7-9, 13, 16, 18, 19, 21-24, 26-29, 31, 34, 36)
Anal Cunt Gestapo – cori (5, 21, 35, 36)

Collegamenti esterni